Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Кріс Еверт з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт (фінал)
  Габріела Сабатіні (1-ше коло)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Аранча Санчес (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (півфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1988
Тур WTA 1988